Víctor Salas peut désigner :

 Víctor Salas Escobar (1935-2021), footballeur péruvien ;
 Víctor Salas Baños (né en 1980), footballeur espagnol.